Kyle Edmund e Frederico Ferreira Silva erano i detentori del titolo ma Edmund non ha partecipato a questa edizione del torneo. Ferreira Silva ha fatto coppia con Quentin Halys ma sono stati sconfitti in finale da Kamil Majchrzak e Martin Redlicki per 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Borna Ćorić /  Stefan Kozlov (primo turno)
  Christian Garín /  Nicolás Jarry (primo turno)
  Karen Khachanov /  Daniil Medvedev (primo turno)
  Yoshihito Nishioka /  Jorge Brian Panta (secondo turno)

  Hyeon Chung /  Duck Hee Lee (secondo turno)
  Andrej Rublëv /  Alexander Zverev (quarti di finale)
  Clément Geens /  Noah Rubin (secondo turno)
  Thanasi Kokkinakis /  Gianluigi Quinzi (quarti di finale)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 

  Taylor Harry Fritz /  Anudeep Kodali (secondo turno)
  Collin Altamirano /  Gage Brymer (primo turno)

  Jared Donaldson /  Daniel Kerznerman (primo turno)
  JC Aragone /  Ernesto Escobedo (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2013